Rarities () — одиннадцатый сборник японского музыканта Тацуро Ямаситы, выпущенный 30 октября 2002 года. Включает в основном песни, первоначально издававшиеся на сторонах «Б» его предыдущих синглов и не входившие в альбомы.

Список композиций 
Автор музыки и продюсер — Тацуро Ямасита.

Чарты и сертификация

Чарты

Сертификация

Примечания 

Сборники 2002 года
Альбомы на японском языке
Альбомы Тацуро Ямаситы